Termin -{S39}- ima više značenja.

 S-oznake, S39: Potrebna je zaštita lica/očiju
 -{USS S-39 (SS-144)}-, podmornica